Jüdischer Friedhof Lübbecke steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Lübbecke)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Lübbecke)